Republica Autonomă Nahicevan , numită și Naxçivan, (în , în , în ) este o exclavă autonomă a Azerbaidjanului, care se învecinează cu Armenia la est și nord, cu Turcia la nord-vest și cu Iran la sud-vest. Capitala regiunii este orașul Nahicevan . Republica are o populație de 410.000 locuitori și ocupă o suprafață de 5.500 km².

În cadrul Republicii Autonome Nahicevan , intră orașe cu subordonare centrală – Nahicevan, Culfa, Ordubad, Șahbuz, precum și raioanele Babek, Culfa, Kangarli, Ordubad, Sadarak, Șahbuz și Șarur.

Demografie

Galerie

Referințe

Legături externe

 Official website of the Nakhchivan Autonomous Republic
 Nakhchivan Guide

Azerbaidjan
Republici autonome
Exclave
Caucaz
Geografia Azerbaidjanului
Fondări în 1990